Shocker est un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Shocker est un film d'horreur de Wes Craven, sorti en 1989.
 Shocker (1971-) est un catcheur professionnel mexicain.